Ляпино — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.

Административный центр Ляпинского сельского поселения.

География 

 Уличная сеть
 пер. Восточный,
 ул. Армавирская,
 ул. Заречная,
 ул. Первомайская,
 ул. Подгорная,
 ул. Рабочая,
 ул. Садовая,
 ул. Степная,
 ул. Школьная,
 ул. Южная

Население

Примечания 

Населённые пункты Новокубанского района